Джа́ггер () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Б'янка Джаггер (; 1945) — нікарагуанська та британська правозахисниця, адвокат, колишня дружина Міка Джаггера.
 Дін Джаггер (; 1903—1991) — американський актор, лауреат премії «Оскар» (1950).
 Елізабет Джаггер (; 1984) — американська модель і акторка англійського походження.
 Мік Джаггер (; 1943) — британський рок-музикант, актор, продюсер, вокаліст гурту «The Rolling Stones».

Інше 
 «Йоссі і Джаггер» () — ізраїльський фільм (2002) режисера Ейтана Фокса.

Англійські прізвища